Ontake-san ist die Bezeichnung für folgende Berge in Japan
Ontake-san (Aichi) 
Ontake-san (Nagano)
Ontake-san (Tochigi)